Owen Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Owen Township (Dallas County, Arkansas)
 Owen Township (Lincoln County, Arkansas)
 Owen Township (Poinsett County, Arkansas)
 Owen Township (Saline County, Arkansas)
 Owen Township (Illinois)
 Owen Township (Clark County, Indiana)
 Owen Township (Clinton County, Indiana)
 Owen Township (Jackson County, Indiana)
 Owen Township (Warrick County, Indiana)
 Owen Township (Iowa)
 Owen Township (Oklahoma)